Aristippo di Cirene (ca. 435 a.C.) – filosofo greco, fondatore della scuola cirenaica
 Aristippo il Giovane (ca. 325 a.C.) – filosofo cirenaico, nipote di Aristippo
 Aristippo di Argo – tiranno di Argo del III secolo a.C.
 Aristippo di Larissa – membro della famiglia degli Alevadi citato nel Menone
 Enrico Aristippo (XII secolo) – intellettuale e cortigiano del Regno di Sicilia della cerchia normanna di Palermo